Lepcha (geslacht), geslacht van loopkevers
 Lepcha (taal)
 Lepcha (volk)